Олава:

 Олава — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олавский повят.
 Олава — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олавский повят, Нижнесилезское воеводство.
 Олава — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Олава.
 Олава — приток реки Сула (Украина).
 Олава — приток реки Одра (Польша).